Païsios est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Païsios est un prénom masculin d'origine grecque

Païsios peut être aussi un patronyme

Saint chrétien 
  Païsios (°320 - †417), ou Bishoy ou Anba Bishoy ou Pishoy , alias Christophore, un des pères monastiques en Égypte ; fêté le 15 juillet.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Païsios, moine du Mont Athos et saint orthodoxe
 Païsios Ier, primat de l'Église orthodoxe d'Alexandrie de 1657 à 1678.
 Païsios II, primat de l'Église orthodoxe de Constantinople successivement de 1726 à 1732, puis de 1740 à 1743 et enfin de 1744 à 1748.
 Païsios, primat de l'Église orthodoxe albanaise de janvier 1949 à mars 1966.

Références